Boku peut faire référence à :
 Boku, est une société américaine,
 Boku, un instrument de musique,
 Bōku, un jeu de société,
 Boku, une marque américaine de jus de fruit,
 Boku, un logiciel de programmation 3d pour enfants,
 le pronom Je au masculin (僕), selon la liste des pronoms personnels japonais,
 Boku, une localité de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
 Boku no Pico

Prénom africain